Логиновское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Логиновское сельское поселение — в Павлоградском районе Омской области.
 Логиновское сельское поселение — в Краснокутском районе Саратовской области.